Una albera és un bosc d'àlbers. A més, té els següents significats:

 Geografia:
 L'Albera, municipi del Vallespir.
 Montesquiu d'Albera, municipi del Rosselló.
 La Roca de l'Albera, municipi del Rosselló.
 La serra de l'Albera (o el massís de l'Albera), conjunt muntanyós que marca el límit entre l'Alt Empordà, per una banda, i el Rosselló i el Vallespir per l'altra.
 L'Albera (o la Marenda), una subcomarca del Rosselló situada al nord de la serra homònima.

 Ramaderia:
 Vaca de l'Albera, raça de vaques pròpia d'aquestes muntanyes.